Destini – plurale di destino
 Destini – soap opera statunitense
 Destini – telenovela brasiliana 
 Destini – romanzo di François Mauriac
 Destini – singolo dei Pooh del 2006

Pagine correlate 

Destiny
Destino (disambigua)